Сто́йкович () — фамилия. Известные носители:
 Стойкович, Аркадий Афанасьевич (1814—1886) — библиотекарь Публичной библиотеки, писатель, сын Афанасия Ивановича Стойковича.
 Стойкович, Арсений (1804—1892) — епископ Карловацкой патриархии, епископ Будимский. профессор богословия, библиофил. 
 Стойкович, Афанасий Иванович (1773—1832) — физик, ректор Харьковского университета.
 Стойкович, Владимир (род. 1983) — сербский футболист, вратарь.
 Стойкович, Даниел (род. 1990) — сербский футболист.
 Стойкович, Данило (также известен как Ба́та Сто́йкович; 1934—2002) — югославский сербский актёр театра и кино.
 Стойкович, Драган (род. 1965) — югославский и сербский футболист, футбольный тренер.
 
 Стойкович, Мича (1919—1943) — югославский студент, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Стойкович, Небойша (род. 1974) — сербский футболист.
 Стойкович, Ненад (род. 1956) — югославский сербский футболист и футбольный тренер.
 Стойкович, Филип (род. 1993) — черногорский футболист.